Lösau ist der Ortsname von:

 Lösau (Kulmbach), Ortsteil der Großen Kreisstadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Lösau (Lützen), Ortsteil der Stadt Lützen, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt